Příjmení Lachman nebo Lachmann nosí více různých významných osobností:

 Adolf Lachman (* 1977) – český výtvarník
 Darryl Lachman (* 1989) – nizozemský fotbalový obránce
 Dichen Lachman (* 1982) – nepálsko-australská herečka
 Edward Lachman (* 1948) – americký kameraman a režisér
 Karl Lachmann (1793–1851) – německý filolog
 Ludwig Lachmann (1906–1990) – německý ekonom
 Stanislav Lachman (1921–2011) – český designér